Leucaltidae är en familj av svampdjur. Leucaltidae ingår i ordningen Clathrinida, klassen kalksvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leucaltidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kalksvampar
Leucaltidae